Slaget vid Abukir eller Aboukir kan avse:

 Slaget vid Nilen  (1–2 augusti 1798), sjöslaget där Horatio Nelsons brittiska flotta tillintetgjorde en fransk flotta under François-Paul Brueys D’Aigalliers
 Slaget vid Abukir (1799) (25 juli 1799), fältslaget där en fransk styrka under Napoleon Bonaparte besegrade en osmansk styrka under Mustafa Pasha.